

Събития 

 Huuuuu q deliciaa to editando aquee

nasceu em 1338 e morre deoius haha

Родени 

o motta é vislumbrante e sabia que
artrios
de bundinha e itunes azul
o motta n deixou...);

Починали